Родригес Гарсиа () — испанская фамилия. Известные носители:
 Родригес Гарсиа, Мануэль Патрисио (1805—1906) — испанский певец (бас) и вокальный педагог, доктор медицины.
 Родригес Гарсия, Серхио (род. 1984) — испанский футболист.